Rosenmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Annegret Rosenmüller (* 1967), deutsche Musikwissenschaftlerin
 Ernst Friedrich Karl Rosenmüller (1768–1835), deutscher evangelischer Theologe und Orientalist
 Heinz Rosenmüller (1903–1950), deutscher Staatsanwalt und Opfer der Waldheimer Prozesse
 Joachim Rosenmüller (* 1940), deutscher Mathematiker und Ökonom und emeritierter Hochschullehrer
 Johann Rosenmüller (1619–1684), deutscher Komponist 
 Johann Christian Rosenmüller (1771–1820), deutscher Anatom und Höhlenforscher
 Johann Georg Rosenmüller (1736–1815), protestantischer rationalistischer Theologe